Straight to the Top steht für den Titel mehrerer Lieder:

 Straight to the Top (1982), des Sängers Stanley Clarke aus dem Jahr 1982
 Straight to the Top (Tom Waits), des Sängers Tom Waits aus dem Album Franks Wild Years aus dem Jahr 1987
 Straight to the Top (Purely Fizzycal), der Band Purely Fizzycal aus dem Jahr 1987
 Straight to the Top (Pure Pleasure), der Band Pure Pleasure aus dem Jahr 1987
 Straight to the Top (1988), des Sängers Eddie „The Eagle“ Edwards aus dem Jahr 1988
 Straight to the Top (1989), der Sängerin Alyssa Milano aus dem Jahr 1989
 Straight to the Top (2001), des Sängers Sizzla aus dem Jahr 2001